Sălătruc se poate referi la:

 Localități din România
Sălătruc - localitate din județul Bacău
Sălătruc - localitate din județul Cluj
Sălătruc - localitate din județul Hunedoara
Sălătruc - localitate din județul Mehedinți
Sălătrucel - localitate din județul Vâlcea, reședința comunei cu același nume
Sălătrucu - localitate din județul Argeș, reședința comunei cu același nume